Die fünf Frankfurter steht für:

 Die fünf Frankfurter (Lustspiel), Komödie von Carl Rössler, siehe Frankfurt am Main in der Literatur #Carl Rößler Die fünf Frankfurter
 Die fünf Frankfurter (1922), deutscher Stummfilm von Erich Schönfelder
 Die fünf Frankfurter (1995), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Kaus